HMS Culloden (1783) — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга. Четвёртый корабль Королевского флота, названный в честь битвы при Каллодене.

Постройка 
Заказан 12 июля 1779 года. Заложен в феврале 1782 года на частной верфи Randall в Ротерхайт. Спущен на воду 16 июня 1783 года. Достраивался до 5 июля 1783 года на королевской верфи в Дептфорде, затем по апрель 1784 года в Вулвиче, включая обшивку медью.

Служба 
1783 — вступил в строй в августе(?), капитан Роуленд Коттон (); брандвахта в Плимуте.

1786 — выведен в резерв и рассчитан, повторно введен в строй в июне, капитан сэр Томас Рич (); брандвахта в Плимуте.

1789 — капитан Генри Колинз ().

1790 — май, оснащение в Плимуте для службы в Канале.

1791 — март, капитан Колинз умер, вместо него капитан Томас Маккензи (); сентябрь, выведен в резерв и рассчитан; октябрь, малый ремонт и оснащение в Плимуте по февраль 1793 года.

Французские революционные войны 
1792 — введен в строй в декабре, снова капитан Рич.

1793 — 24 марта ушел на Подветренные острова.

1794 — апрель, капитан Ричард Берджесс (), флагман теперь уже контр-адмирала Рича; с флотом лорда Хау; затем капитан Айзек Шломберг (); был при Первом июня, потерял 2 человек убитыми и 5 ранеными; декабрь, капитан Томас Трубридж; мятеж в команде, подавлен.

1795 — 23 мая ушел в Средиземное море; 13 июля был с эскадрой вице-адмирала Хотэма при Йерских островах, потерял 2 человек убитыми и 5 ранеными.

1797 — 14 февраля был при Сент-Винсенте, шел головным, потерял 10 человек убитыми и 47 ранеными; 25 июля участвовал в нападении Нельсона на Санта-Крус-де-Тенерифе.

1798 — 1 августа присутствовал при Абукире, но сел на мель у острова Абукир, повредив днище, и участия в бою не принимал; несмотря на усилия HMS Leander и HMS Mutine, снялся только после боя; позже перешел в Неаполь, затем участвовал в блокаде Мальты.

1799 — февраль, Александрия.

1800 — снова в блокаде Мальты; июнь, капитан Трубридж сдал командование; временно коммандер Джон Ричардс (); вернулся в Англию; август, большой ремонт и оснащение в Плимуте по март 1803 года.

1802 — ноябрь, введен в строй, капитан Чарльз Лейн (), назначен в Канал.

Наполеоновские войны 
1803 — март, флагман адмирала Джорджа Кейта; апрель, капитан Роберт Отуэй (), флагман контр-адмирала Джорджа Кэмпбелла; май, капитан Баррингтон Дакр (); повторно введен в строй в июле; 2 сентября загнал в Корунью французские корсары Duguay-Trouin и Guerrière.

1804 — февраль, капитан Джордж Рейнольдс (), флагман вице-адмирала Коллингвуда; июнь, капитан Кристофер Кол (); флагман вице-адмирала сэра Эдварда Пелью; 9 июля ушел в Ост-Индию.

1806 — 25 сентября взял 18-пушечный L’Emilien (бывший шлюп Trincomalee); 27 ноября участвовал в уничтожении голландских судов на батавском рейде.

1807 — октябрь(?), и. о. капитана коммандер Джордж Белл (), декабрь, Сурабая, коммандер Гриесси ().

1808 — Ост-Индия; 10 июня взял 8-пушечный корсар L’Union; декабрь, капитан Пауналл Пелью (); вернулся в Англию.

1809 — июль, в отстое в Плимуте.

1813 — февраль, разобран там же.

Ссылки 
 Ships of the Old Navy

Примечания

Литература 
 
 
 Winfield, Rif. British Warships in the Age of Sail 1714−1792: Design, Construction, Careers and Fates. —  — St.Paul: Seaforth, 2007. — ISBN 978-1-84415-700-6.

Линейные корабли типа Ganges